Woodmere puede referirse a:

Woodmere, un barrio ubicado seis kilómetros al este de la ciudad de Montgomery, Alabama;
Woodmere, un lugar designado por el censo ubicado en la parroquia de Jefferson en el estado estadounidense de Luisiana;
Woodmere, un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Nassau en el estado estadounidense de Nueva York; o
Woodmere, una villa ubicada en el condado de Cuyahoga en el estado estadounidense de Ohio.